Tajemniczy nurek – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Jerzy Wróblewski. Poprzednie części tej historii przedstawiono w komiksach z tej serii zatytułowanych Wieloryb z peryskopem i Wiszący rower.

Fabuła komiksu 

Do obozu harcerskiego, na którym przebywają Marek i Zbyszek przybywa kapitan Żbik. Chłopcy opowiadają mu o dziwnych wydarzeniach, które widzieli, tajemniczym "wielorybie" z peryskopem, podejrzanym człowiekiem wychodzącym z jeziora i rowerze zawieszonym wysoko na drzewie. Żbik postanawia wrócić tu za dwa dni jednocześnie informuje o wszystkim miejscowy posterunek MO. Po dwóch dniach kapitan Żbik wraca do Polanki wraz z porucznikiem Michałem i sierżantem, zaczynają prowadzić obserwację terenu. Odkrywają peryskop skierowany w stronę lotniska, a zamontowany na starej wieży zamkowej  i gumową łódź podwodna przymocowaną do dna jeziora okalającego zamek. Gdy po kilku dniach obserwacji nic się nie dziej Żbik, wyrusza na leżące w pobliżu lotnisko wojskowe. Gdy w  wyniku tej wizyty zaczynają nad okolicą latać samoloty wojskowe pojawia się tajemniczy człowiek od roweru zawieszonego na drzewie, który nurkuje w jeziorze. Milicjanci postanawiają zatrzymać go do wyjaśnienia. Tymczasem obóz harcerski się kończy i chłopcy wracają do domów. I tu na uroczystym apelu Marek i Zbyszek otrzymują medale za uratowanie tonących dzieci, a od kapitana Żbika rowery za pomoc w ujęciu groźnego przestępcy.

Dodatki 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę przedstawiono historię uratowania życia dwóch dziewczynek, pod którymi załamał się lód, przez Helmuta i Jana Stępniaków. 
 Na ostatniej stronie umieszczono artykuł kronika MO rok 1945

Nakład i wydania 
 wydanie  I 1973 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1978 - "Sport i Turystyka"
 wydanie III 2018 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, J. Wróblewski: Tajemniczy nurek. Warszawa: Sport i Turystyka, 1973.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego